ECM1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 540 амінокислот, а молекулярна маса — 60 674.

Задіяний у таких біологічних процесах як ангіогенез, остеогенез, мінеральний обмін, поліморфізм. 
Локалізований у позаклітинному матриксі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки